Tractat de Viena (1606)
 Tractat de Viena (1725), entre el Sacre Imperi Romanogermànic i Espanya finalitzà la Guerra de Successió Espanyola
 Tractat de Viena (1731), Sacre Imperi Romanogermànic i Anglaterra
 Tractat de Viena (1738), Final de la Guerra de Successió de Polònia
 Tractat de Viena o Congrés de Viena (1815), per tal de replantejar les fronteres europees després de la derrota napoleònica 
 Tractat de Viena (1864), Imperi austríac, Prússia, Dinamarca. Final de la Guerra dels Ducats
 Tractat de Viena (1866), Imperi austríac, França i Itàlia